«Welcome to the Dollhouse» может означать:

 Welcome to the Dollhouse — кинофильм Тодда Солондза
 Welcome to the Dollhouse — альбом Danity Kane